Soldier 2 Soldier — совместный студийный альбом stic.man и Young Noble — участников групп dead prez и Outlawz, выпущенный 3 октября 2006 года на лейбле Real Talk Ent. с дистрибуцией Koch Records.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Young Noble
Хип-хоп-альбомы